Лубан — власна назва.

Особи 
Лубан — прізвище.

Топоніми

Лубан () — німецька назва латвійського міста Лубана.

Лубан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж.
 Лубан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда.